Machus ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Machus (1884–1944), deutscher Filmarchitekt

Siehe auch:
 Machus Red Fox, US-amerikanisches Restaurant an der sogenannten „Telegraph Road (Michigan)“ im Norden von Detroit im Vorort Bloomfield Hills